Centrumkerk kan verwijzen naar diverse kerkgebouwen

in Suriname 
 Centrumkerk (Paramaribo), of Hervormde kerk

in Nederland 
 Centrumkerk (Bilthoven), of Julianakerk
 Hervormde kerk (Delfzijl)
 Centrumkerk (Geldermalsen)